Olaszország
Cenate Sopra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Cenate Sotto, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében